Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.

 en géométrie, un disque est une surface plane de frontière circulaire.

Dans la vie courante, on appelle disque différents objets que l'on décrit en mathématique (géométrie) comme un cylindre de faible épaisseur. Ce terme peut tout aussi bien désigner :
 en horlogerie, un disque sert à donner les indications du quantième, respectivement du toute autre complication horlogère.
 un accessoire sportif :
 un frisbee ;
 un accessoire utilisé pour le lancer du disque (discipline d'athlétisme) ;
 la rondelle (ou palet) utilisée en hockey sur glace
 un support d'enregistrement :
 un disque phonographique qui peut être un disque 78 tours ou un disque microsillon, également appelé (disque) vinyle ou disque noir,
 un disque compact ou CD,
 un disque dur,
 un disque SSD,
 un disque magnéto-optique;
 un chronotachygraphe installé dans les poids-lourds
 une récompense :
 le disque de diamant, disque d'or, disque d'argent ou disque de platine;
 en mécanique / outillage : 
 un élément du frein à disque,
 une pièce de vélo : le disque,
 la charrue à disques;
 un disque de stationnement ;
 en astronomie :
 un élément de certaines galaxies : disque galactique,
 le disque lunaire,
 le disque solaire ;
 en anatomie :
 le cartilage entre deux vertèbres : le disque intervertébral.
 en botanique :
 le disque, organe charnu plus ou moins aplati couvrant le sommet du réceptacle de certaines fleurs.
 en signalisation ferroviaire, le Disque est un signal (lumineux ou mécanique) d'avertissement.

Voir aussi 
 Disques, une revue de critiques de disques classiques ayant paru de 1947 à 1964.
 DİSK :
 Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie